Вильковице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бельский повят (силезский), Силезское воеводство. Население — 12 174 человека (на 2004 год).

В гмине находится деревня Вильковице, Мешна и Быстра (до половины ХХ в. Быстра Силезкая и Малополская).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Бельско-Бяла
 Гмина Бучковице
 Гмина Чернихув
 Гмина Козы
 Гмина Лодыговице
 Щирк

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Силезского воеводства
Бельский повет Силезского воеводства